Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Martina Navrátilová 2-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Jana Novotná (semifinali)

 Helena Suková (secondo turno)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Judith Wiesner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1992